

Zaken 
 Gordijn (afscherming), lap die wordt gebruikt om iets af te schermen
 Gordijn (mycologie), spinnenwebachtig velum
 Gordijn (vestingbouw) (courtine), muur die bij een vesting twee bastions met elkaar verbindt
 IJzeren Gordijn, voormalige grens die ten tijde van de Koude Oorlog Oost- van West-Europa scheidde

Personen 
 Araun Gordijn (1947), Nederlands beeldhouwer en kunstschilder
 Carl Christian Friedrich Gordijn (1909-1998), Nederlands hoogleraar in de bewegingsleer
 Gonnelien Rothenberger-Gordijn (1968), Nederlands amazone
 Herman Gordijn (1932), Nederlands graficus en kunstschilder